Fra Milivoj Bebek (Vitina, 29. studenog 1898. – Mostar, 29. lipnja 1961.), hrvatski franjevac iz Bosne i Hercegovine.

Osnovnu je školu završio na Rasnu, gimnaziju na Širokom Brijegu, teološki studij u Mostaru. U novicijat je stupio 1916., a za svećenika je zaređen 1924. godine.

Župe u kojim je djelovao
Pastoralno je djelovao kao kapelan u Mostaru (1925. – 1926.), Duvnu (1926. – 1928.), Konjicu (1928. – 1930.) i Humcu (1930. – 1931.), a kao župnik u Konjicu (1931. – 1935.), Blizancima (1935. – 1937.), Drinovcima (1937. – 1941.), Posuškom Gracu (1941. – 1946.), Crnču (1947. – 1949.), Izbičnu (1949. – 1958.). 

Bio je vedre ćudi. Zvali su ga “misnik”. Nekoliko poratnih godina morao je stanovati u seoskim kućama, jer su komunisti zauzeli župnu kuću. Obolio je od raka na jetri. Boravio je u Mostaru, u samostanu i u bolnici. Preminuo je u Mostaru 29. lipnja 1961. u 63. god. života, 45. god. redovništva i 38. god. svećeništva od raka jetre. Pokopan je na groblju Šoinovac.

Hrvatski franjevci